Букинг — система взаимоотношений между артистом, клиентом и агентством, создающим каталог артистов.

Роль агентства в этой системе заключается в координировании сторон, между которыми возникли такие хозяйственно-деловые взаимоотношения, и последующем ангажементе артиста на требуемую заказчиком дату. При этом букинг-агентство не занимается координацией и администрированием самого мероприятия.

С технологией букинг работают также event-агентства, персональные менеджеры (букеры).  
Букер - занимается портфолио моделей, их рекламой и продвижением на модельном рынке. Букер собирает заказы и предоставляет "новые лица" клиентам. 

Чаще всего букинг технологии используются для организации сетов диджеев (DJ) и танцоров go-go, а также эксцентричных личностей в ночных клубах.

Особенности 
Букинг — это не искусственно созданный вид бизнеса, а, прежде всего, потребность шоу-бизнеса, артистов и промоутеров. 
Букер, являясь посредником, защищает не только интересы артистов, но и интересы своих заказчиков — организаторов развлекательных мероприятий. Заключив договор с заказчиком, букер гарантирует выступление артиста и, в случае форс-мажорных обстоятельств, гарантирует замену артиста не менее профессиональным того же жанра. Зная особенности заказчика и большинство проводимых им мероприятий, букер быстрее и точнее подбирает артистов.

Российский букинг, как и большинство новинок в бизнес-технологиях, — это опыт западных стран. Появление букинга можно по праву считать одним из важных шагов в развитии отечественной индустрии развлечений и шоу-бизнеса.

Музыкальный менеджмент